Carmen Scarpitta – attrice italiana
 Salvatore Scarpitta – artista statunitense